Alleghany County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Alleghany County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Alleghany County (Virginie) – okres státu Virginie

Související články 
 Allegany County
 Allegheny County